UOS:
 uOS — операционная система реального времени представляет собой переносимую масштабируемую встраиваемую операционную систему для промышленных применений и систем реального времени.
 UOS () — официальнная государственная ОС КНР на основе китайского дистрибутива Linux «deepin».
 Окончательный осциллятор (UOS от ) — разработанный Ларри Вильямсом моментум-осциллятор цены.